CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente como Corporación Andina de Fomento, es un Banco de desarrollo que tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados.

Creado el 7 de febrero de 1968, comenzó a operar en junio de 1970. Actualmente esta conformado por 19 países de América Latina, El Caribe, Europa y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.

CAF es una institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los gobiernos de los Estados accionistas, instituciones financieras y empresas públicas y privadas.

Sus principales actividades son: actuar como intermediario financiero, movilizando recursos desde países industrializados hacia la región, financiar el desarrollo de infraestructura productiva, promover el desarrollo, fomentar el comercio e inversiones y apoyar al sector empresarial. 

La CAF tiene su sede principal en la Torre CAF, en Caracas, Venezuela. Adicionalmente, dispone de oficinas en Asunción, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, La Paz, Lima, México DF, Madrid, Montevideo, Panamá, Puerto España y Quito.

Historia 

La iniciativa que daría origen a CAF comenzó a concretarse en 1966, tras la firma de la Declaración de Bogotá por los presidentes de Colombia, Chile, Venezuela, y los representantes personales de los primeros mandatarios de Ecuador y Perú, según la cual se aprobaba un programa de acción inmediata para los países andinos y Chile, que contemplaba la aplicación de medidas de integración económica y la coordinación de las políticas de los países participantes en materia comercial, industrial, financiera y en servicios de cooperación técnica. Se nombró una Comisión Mixta para atender dichas funciones y se propuso la creación de una corporación de fomento. La Corporación Andina de Fomento (CAF).

Durante 1967, la Comisión Mixta esbozó claramente las bases de CAF. El 7 de febrero de 1968, los gobiernos de los países miembros suscribieron en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, su Convenio Constitutivo, concibiendo a la entidad como un banco múltiple y agencia de promoción del desarrollo y de la integración andina. Dos años más tarde, el 8 de junio de 1970, CAF inició formalmente sus operaciones, estableciendo su sede en Caracas, Venezuela.

El Acuerdo de Cartagena, aprobado en mayo de 1969 - un año después del Convenio Constitutivo de CAF -, estableció el marco político del grupo subregional andino y propuso la adopción de un modelo conjunto de desarrollo económico, social y comercial entre países que presentaban características similares y que buscaban obtener los beneficios que, en el esquema de integración regional de la época (ALALC), estaban generalmente reservados a las naciones más grandes. Para este fin, incorporó instrumentos relativos a la adopción de estrategias comunes para el desarrollo industrial, energético, agropecuario, así como de investigación y transferencia tecnológica, inversión de capitales, construcción de infraestructura física y tráfico de personas, entre otros.

Bolivia y Ecuador fueron los dos primeros países que, en 1971, recibieron préstamos de CAF para la ejecución de proyectos referentes a la instalación de una red de almacenamiento de arroz (US$ 1,3 millones) y a la construcción de un complejo pesquero para la captura y congelación de atún tropical (US$ 0,5 millones). Sin embargo, el primer préstamo que concretó la vocación integracionista de la Organización se realizó un año después, y se le otorgó a un proyecto venezolano (US$ 3 millones). Dicho proyecto tenía como objetivo la construcción de un puente sobre el Río Limón, en el Estado Zulia, con el propósito de facilitar las conexiones viales con Colombia.

La decisión de abrir su capital accionario a otros socios de América Latina y el Caribe, a inicios de la década de los noventa, fue un hecho relevante que permitió expandir, más allá de las fronteras andinas, tanto la vocación integracionista de CAF como su base operativa.

Con la incorporación de Portugal ya son 18 los países accionistas de esta institución. La formalización de la incorporación de ese país, mediante la suscripción de € 15 millones al capital ordinario de la institución y € 60 millones al capital de garantía, se realizó en el marco de la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Estoril. Actualmente, además de cuatro países de la Comunidad Andina, entre sus accionistas se encuentran: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, y 15 bancos privados de la región.

El 8 de marzo de 2022 se incorpora El Salvador como el socio número 20 y el primero como miembro pleno. Honduras a su vez sigue este ejemplo y el 18 de julio de 2022 se une oficialmente, convirtiéndose en el socio número 21.

Presidentes Ejecutivos 
A lo largo de su historia, CAF ha tenido 7 presidentes ejecutivos:
  Adolfo Linares Arraya (1970 - 1976)
  Julio Sajinés Goytia (1976 - 1981)
  José Corsino Cárdenas (1981 - 1986)
  Galo Montaño Pérez (1986 - 1991)
  Luis Enrique García Rodríguez (1991 - 2017)
  Luis Carranza Ugarte (2017 - 2021)
  Sergio Díaz-Granados (2021 - presente)

Maratón CAF 

  Maratón CAF (20 de febrero de 2011), 3694 corredores inscritos, 20 países participantes.
 2.º Maratón CAF (26 de febrero de 2012), 5800 corredores inscritos, 36 países participantes.
  Maratón CAF (24 de febrero de 2013), 8100 corredores inscritos.
 4.º Maratón CAF (23 de febrero de 2014), SUSPENDIDO.
 4.º Maratón CAF (26 de abril de 2015), Maratón 42K: 3.325 corredores inscritos, Medio maratón: 7.372 corredores inscritos.
 5.º Maratón CAF (24 de abril de 2016), Maratón 42K: 4.300 corredores inscritos, Medio maratón: 6.380 corredores inscritos, para un total de 10.680 corredores incritos de 36 países.

Véase también 
 Sistema Andino de Integración

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de CAF

Comunidad Andina
Bancos supranacionales
Bancos multilaterales de desarrollo